Kaltenbrunnenbach ist ein Gewässername:

 Kaltenbrunnenbach (Ellbach), linker Oberlauf des Ellbachs (zur Sulm) bis nahe Lehrensteinsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kaltenbrunnenbach (Mühltalbach), rechter Zufluss des Mühltalbachs (zum  Saubach, zur Radolfzeller Aach) bei Biesendorf, Stadt Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Kaltenbrunnenbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg in Obertsrot, Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Kaltenbrunnenbach (Talgraben), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Talgrabens (zur Eyach) vor Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Kaltenbrunnenbach (Wertach), linker Hauptstrang-Oberlauf der Wertach bis nach Oberjoch, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Kaltenbrunnen